Lagtingsvalget på Færøerne 2004 blev afholdt den 20. januar 2004.

Hin stuttligi flokkurin stillede op til valg for første og sidste gang.

Resultater 

Stemmeberettigede: 34.426
Optalte stemmer:  31.711
Valgdeltalgelse: 92,1 %

Top 10 over personlige stemmer 
 Høgni Hoydal (T) 1421
 Anfinn Kallsberg (FF) 821
 Lisbeth L. Petersen (SB) 645
 Bjarni Djurholm (FF) 574
 Kaj Leo Johannesen (SB) 551
 Annita á Fríðriksmørk (T) 527
 Torbjørn Jacobsen (T) 470
 Andreas Petersen (JF) 451
 Óli Breckmann (FF) 450
 Kristian Magnussen (JF) 412

Valgkredse, byer og større bygder 
Nedenstående tabel omfatter resultater for de syv valgkredse samt byer og bygder med over 1.000 indbyggere. Argir er en forstad til Tórshavn, og Vestmanna ligger ligeledes på Streymoy. Klaksvík ligger på Borðoy i Norðoyar, Fuglafjørður på Eysturoy, Vágur på Suðuroy og Miðvágur på Vágar.

Eksterne links 

Hagstova Føroya — Íbúgvaviðurskifti og val (Færøsk statistik)
Election Resources on the Internet: Elections to the Faroese Løgting - Results Lookup

2004
Politiske valg i 2004